Björsjö kan syfta på:
Björsjö, by i Smedjebackens kommun, Dalarnas län, 

Björsjö kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björsjö (Källsjö socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (26,8 ha)
Björsjö (Veinge socken, Halland), sjö i Laholms kommun,  (9,86 ha)
Björsjön (Breareds socken, Halland), sjö i Halmstads kommun, 
Björsjön (Drängsereds socken, Halland), sjö i Hylte kommun, 
Lilla Björsjön, sjö i Falkenbergs kommun,  (6,7 ha)
Björsjö, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (0,7 ha)
Björsjön (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun,  (8,47 ha)
Björsjön (Grevbäcks socken, Västergötland), sjö i Hjo kommun,  (20,1 ha)
Björsjön (Kinnarumma socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Björsjön (Ljurs socken, Västergötland), sjö i Borås kommun och Vårgårda kommun,  (8,96 ha)
Björsjön (Länghems socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun och Tranemo kommun,  (43,9 ha)
Björsjön (Sandhems socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun, 
Björsjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Björsjön (Skephults socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Björsjön (Starrkärrs socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (5,3 ha)
Björsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Stora Björsjön, sjö i Göteborgs kommun,  (43,2 ha)
Björsjön (Regna socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun, 
Björsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (1,03 km²)
Björsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Björsjö damm, damm sjö i Smedjebackens kommun, 
Björsjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun och Hedemora kommun,  (50,1 ha)
Björsjö (Gävle socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (12,1 ha)
Björsjö (Hedesunda socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun och Sandvikens kommun,  (4,3 ha)
Björsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (90,1 ha)
Lill-Björsjön, sjö i Åre kommun, 
Lång-Björsjön, sjö i Åre kommun,  (14,4 ha)
Stor-Björsjön, sjö i Åre kommun,  (42,7 ha)
Björsjön (Haverö socken, Medelpad, 691597-148504), sjö i Ånge kommun,  (25,6 ha)
Björsjön (Haverö socken, Medelpad, 692779-146817), sjö i Ånge kommun,  (47 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn